Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1906 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 23  au 28 avril 1906 à Athènes.

Cette édition intercalaire n'est pas reconnue par le comité international olympique.

Faits marquants 
Le tournoi est peu relevé en raison de l'absence de joueurs britanniques qui dominent le tennis à l'époque. Certains d'entre eux tels que Josiah Ritchie, George Caridia ou encore le néo-zélandais Anthony Wilding disputent à la même période le tournoi de Pâques du Tennis club de Paris. Les américains ne sont représentés que part deux joueurs sans références. Les favoris sont les français Max Decugis, double champion de France en 1903 et 1904, ainsi que Maurice Germot, champion de France en titre. Ils se qualifient tout deux facilement pour la finale.

Parmi les autres participants, on note la présence de trois hollandais dont Karl Beukema, quadruple champion des Pays-Bas. Les trois frères tchèques Žemla représentent la Bohème. Ladislav Žemla participera aux quatre éditions suivantes des Jeux. Les frères Giraud et Whittall sont cousins et originaires d'Izmir. L'Italien Gino De Martino est le premier président de la Fédération italienne de tennis.

Aucun match n'a été organisé pour la médaille de bronze. Celle-ci a été accordée à Zdeněk Žemla, auteur de la meilleure performance face à un des deux finalistes, ayant pris un set lors du deuxième tour, en l'occurrence au médaillé d'argent Maurice Germot.

Résultats

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques intercalaires de 1906
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques intercalaires de 1906
 Double mixte de tennis aux Jeux olympiques intercalaires de 1906

Lien externe 
  Base de données, site officiel du CIO

Navigation  

Tennis aux Jeux olympiques intercalaires de 1906